Елена Баринова:
 Баринова, Елена Викторовна (род. 1969) — русская поэтесса.
 Баринова, Елена Петровна (род. 1952) — советский мультипликатор и режиссёр, театральный художник.